Catinaccio ist der italienische Name

 des Bergmassivs Rosengarten 
 von dessen namensgebendem Gipfel, der Rosengartenspitze

Siehe auch:
 Catenaccio